Cruiser (en anglais « croiseur » ou « de croisière ») est parfois utilisé en français.
 Cruiser OSR est le nom commercial d'un insecticide néonicotinoïde de la firme suisse Syngenta, dont la principale molécule active est le thiaméthoxame.
 Le cruiser est un type de char britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 Le PT Cruiser est une automobile des années 2000.
 Un cruiser ou beach cruiser est un type de bicyclette utilisé aux États-Unis